Средний Хаджох — река в России. Протекает в Республике Адыгея по территории Майкопского района.

Берёт начало севернее хутора Весёлый Каменномостского сельского поселения, ниже посёлка Каменномостский впадает в реку Белую в 162 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бассейна — 36,3 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Кубанский
 Речной бассейн — Кубань
 Водохозяйственный участок — Белая

Примечания 

Притоки Белой (притока Кубани)
Реки Майкопского района